Canberra může znamenat:

 Canberra – hlavní město Austrálie
 English Electric Canberra – britský proudový bombardér, licenčně vyráběný v USA jako Martin B-57 Canberra
 SS Canberra – oceánská loď
 USS Canberra (CA-70) – křižník US Navy
 HMAS Canberra – tři lodě Australského námořnictva
 Canberra Deep Space Communications Complex – vesmírná sledovací stanice v Tidbinbilla, poblíž Canberry, Austrálie